Carum macedonicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Ambrunaz Quézel och Juliette Contandriopoulos. Carum macedonicum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
macedonicum